— японская панк-рок-группа игравшая в восьмидесятых и в начале девяностых. В 2003 году заняли 19 место в списке 100 самых важных японских популярных музыкальных проектов по версии HMV Japan. Творчество группы было ориентировано на такие известные группы Sex Pistols, The Clash и Ramones, но даже будучи их фанатами они не хотели становиться их копиями, их музыка представляет собой сочетание панк-рока, кантри и других жанров. В последние годы существования их музыка оказала огромное влияние на музыку в целом.

Карьера 
В состав группы входили Хирото Комото (вокал), Масатоси Масима (гитара), Дзюнносукэ Кавагути (бас), и Тэцуя Кадзивара (ударные). Микио Ситари формально не был участником группы, но выступал вместе с ними в качестве клавишника. Группа была создана в 1985 и дебютировала в мае 1987, выпустила первый из восьми альбом — The Blue Hearts. Несмотря на то что группа начинала свою деятельность на независимом лейбле, каждый последующий альбом продавался лучше предыдущего и последние записи были выпущены миллионными тиражами. В 1990 году в США был выпущен мини-альбом и был проведен тур в его поддержку.
Синглы группы также были популярны. Самые известные «Train-Train» и «Linda Linda» имеются на многих караоке-автоматах. Кавер-версия песни «Linda Linda» в 2004 году была использована в пьесах Socrates in Love и Gachi Baka, также широко известен фильм «Linda Linda Linda» сюжет которого рассказывает о группе готовящей исполнение песен The Blue Hearts для школьного фестиваля. Также песни встречаются в игре Osu! Tatakae! Ouendan выпущенной в 2005 году на Nintendo DS. Другие песни, включая «Train-Train», «Owaranai Uta» и "Hito ni Yasashiku включены в игры Drummania и Guitar Freaks от Konami.
В Японии за свои выходки, такие как использование нецензурной лексики и плевки в камеру, они получили годовой запрет на появление на телевидении.

После распада 
После распада в 1995 году Комото, Масима и Сираи образовали новую группу, The High-Lows, которая просуществовала 10 лет. Когда The High-Lows распались, Комото и Масима снова образовали новую группу, The Cro-Magnons. Кавагути стал продюсером звукозаписи, а в 2009 году занял пост директора связи с общественностью партии Koufuku Jitsugen-tou. Кадзива образовал группу The 3Peace в 1997, затем The Big Hip в 2005 вместе с Сираи, и собственный соло-проект Thunderbeat в 2008.

Состав 
 Хирото Комото — вокал, гармоника.
 Масатоси Масима — гитара, бэк-вокал.
 Дзюносукэ Кавагути — бас-гитара, бэк-вокал.
 Тецуя Кадзивара — ударные.
 Микио Сираи — клавиши (поддерживающий участник).

 Дискография 

 Альбомы 
 The Blue Hearts (21 мая, 1987)
 Young and Pretty (21 ноября, 1987)
 Train-Train (23 ноября, 1988)
 Bust Waste Hip (10 сентября, 1990)
 High Kicks (21 декабря, 1991)
 Stick Out (10 февраля, 1993)
 Dug Out (10 июля, 1993)
 Pan (10 июля, 1995)

 Синглы 
 «1985» (Бесплатная пластинка которая выдавалась на выступлении 24 декабря 1985 года, фактически не является синглом)
 «Hito ni Yasashiku» (25 февраля, 1987)
 «Linda Linda» (1 мая, 1987)
 «Kiss Shite Hoshii» (21 ноября, 1987)
 «Blue Hearts Theme» (1 июля, 1988)
 «Chernobyl» (1 июля, 1988)
 «Train-Train» (23 ноября, 1988)
 «Love Letter» (21 февраля, 1989)
 «Aozora» (21 июня, 1989)
 «Jōnetsu no Bara» (25 мюля, 1990)
 «Kubitsuri-dai Kara» (10 апреля, 1991)
 «Ano Ko ni Touch» (28 ноября, 1991)
 «Too Much Pain» (10 марта, 1992)
 «Yume» (25 октября, 1992)
 «Tabibito» (25 февраля, 1993)
 «1000 no Violin» (25 мая, 1993)
 «Party» (25 августа, 1993)
 «Yūgure» (25 октября, 1993)

 Записи выступлений 
 Live All Sold Out (1 июля, 1996, записи различных выступлений)
 Yaon Live on '94 6.18/19 (25 ноября, 1997)

 Сборники 
 Blast Off! (6 августа, 1991, только для США)
 Meet the Blue Hearts (1 января, 1995)
 East West Side Story (25 сентября, 1995)
 Super Best (16 октября, 1995)
 The Blue Hearts Box (1 января, 1999)
 Singles 1990-1993 (25 ноября, 1999)
 All Time Singles ~Super Premium Best~ (24 февраля, 2010)

 Видео 
 The Blue Hearts (21 v, 1987) VHS
 The Blue Hearts Live! ~1987.7.4 Hibiya Yagai Ongakudō~ (September 1, 1987) VHS
 Tour '88 Pretty Pineapple Special (June 21, 1988) VHS
 Blue Hearts no Video - Video Clip 1987-1989 (ブルーハーツのビデオ) (January 1, 1990) VHS
 Meet the Blue Hearts U.S.A. Tour 1990 (1990) VHS
 High Kick Tour Video Pamphlet (1991) VHS
 Zen-Nippon East Waste Tour '91 (全日本EAST WASTE TOUR '91) (September 10, 1991) VHS/DVD
 Endless Dreams ~The Blue Hearts Meet the Mutoid~ (July 10, 1993) VHS
 Blue Hearts no Video 2 - Video Clip 1990-1993 (ブルーハーツのビデオ2) (November 10, 1993) VHS/DVD
 The Blue Hearts no Dekoboko Chindōchū (ザ・ブルーハーツの凸凹珍道中) (July 10, 1995) VHS/DVD
 Blue Hearts ga Kikoenai — History of the Blue Hearts (ブルーハーツが聴こえない History of the Blue Hearts) (February 7, 1996) VHS/DVD
 Blue Hearts no Video + Maboroshi no Video Fukkokuban (ブルーハーツのビデオ＋幻のビデオ復刻版) (May 26, 2004) DVD
 The Blue Hearts Live! (May 26, 2004) DVD (Incl. «The Blue Hearts Live!» + «Tour '88 Pretty Pineapple Special»)

Примечания 

Панк-рок-группы Японии
Квартеты